Marano puede referirse a:

 Marano di Napoli, municipio italiano de la ciudad metropolitana de Nápoles, región de Campania.
 Marano di Valpolicella, localidad y comuna italiana de la provincia de Verona, en la región de Véneto.
 Marano Equo, localidad italiana de la provincia de Roma, región de Lazio.
 Marano Lagunare, localidad y comuna italiana de la provincia de Udine, región de Friuli-Venecia Julia.
 Marano Marchesato, municipio de la provincia de Cosenza, en Calabria.
 Marano Principato, localidad italiana de la provincia de Cosenza, región de Calabria.
 Marano sul Panaro, localidad de la provincia italiana de Módena, en la región Emilia-Romaña. 
 Marano Ticino, localidad y comuna italiana de la provincia de Novara, región de Piamonte.
 Marano Vicentino, municipio italiano de la provincia de Vicenza, región de Véneto.